Fayçal Karoui (1971-), chef d'orchestre français,
 Hakim El Karoui (1971-), politologue français,
 Hamed Karoui (1927-2020), homme politique, Premier ministre tunisien de 1989 à 1999,
 Hatem Karoui, slameur, acteur et animateur de radio tunisien,
 Nicole El Karoui (1944-), professeur à l'École polytechnique,
 Slah Karoui, (1951-), footballeur tunisien,
 Nabil Karoui (1963-), homme politique et entrepreneur tunisien,
 Ghazi Karoui, homme politique tunisien, frère du précédent.

Patronyme arabe
Patronyme tunisien